D16 ou D.XVI peut faire référence à :
 dé à seize faces, une variante de dé comprenant seize faces ;
 HMS Ivanhoe (D16), un destroyer de la Royal Navy ;
 LFG Roland D.XVI, un avion de chasse allemand ;
 Route départementale 16, un nom donné à des routes départementales situées dans certains départements français ;
 tumeur bénigne bénigne des os et du cartilage articulaire, d'après la classification internationale des maladies.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres